Министр иностранных дел Эстонии () — старший министр в министерстве иностранных дел (m) в Правительстве Эстонии. Министр иностранных дел один из наиболее важных членов эстонского правительства, который отвечает за отношения между Эстонией и иностранными государствами.

Министр иностранных дел избран премьер-министром как часть правительства. Временно замещает министра иностранных дел с 3 июня 2022 года министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андрес Сутт.

Помимо министра иностранных дел есть несколько заместителей министра, которые помогают в управлении различными отделами министерства иностранных дел:

 Генеральный секретарь — надзирает за заместителями министра отделов такие как дипломатическая безопасность, протокол и внутренние аудитотделы, и это второй самый высокий пост в министерстве иностранных дел
 Заместитель министра по политическим делам — надзирает и развивает политику для областей вне Европейского союза и управляет отделом печати и информации министерства иностранных дел
 Заместитель министра по делам внешнеэкономической политики — надзирает и развивает экономическую политику относительно иностранных государств по министерству иностранных дел.
 Заместитель министра по делам Европейского союза — надзирает и развивает политику относительно отношений с государствами в границах ЕС и отношений с ЕС.
 Заместитель министра по юридическим и консульским делам — надзирает за юридическим и консульским отделами.
 Заместитель министра по административным делам — надзирает за ежедневными административными задачами и задачи персонала министерства иностранных дел.

Министры иностранных дел Эстонии с 1918 по 1940 
 Яан Поска — (24 февраля 1918 — 26 октября 1919);
 Антс Пийп — (26 октября — 16 ноября 1919);
 Адо Бирк — (18 ноября 1919 — 28 июля 1920);
 Каарел Роберт Пуста — (28 — 30 июля 1920);
 Адо Бирк — (30 июля — 26 октября 1920);
 Штрандман, Отто — (26 октября 1920 — 25 января 1921);
 Антс Пийп — (25 января 1921 — 15 октября 1922);
 Александр Хеллат — (15 октября 1922 — 2 августа 1923);
 Карл Фридрих Акель — (2 августа 1923 — 26 марта 1924);
 Штрандман, Отто — (26 марта — 13 мая 1924);
 Каарел Роберт Пуста — (13 мая 1924 — 23 октября 1925);
 Адо Бирк — (23 октября — 16 декабря 1925);
 Антс Пийп — (16 декабря 1925 — 9 декабря 1926);
 Ганс Рибани — (9 декабря — 23 декабря 1926);
 Карл Фридрих Акель — (23 декабря 1926 — 10 ноября 1927);
 Александр Хеллат — (10 ноября — 9 декабря 1927);
 Ганс Рибани — (9 декабря 1927 — 4 декабря 1928);
 Яан Латтик — (4 декабря 1928 — 12 февраля 1931);
 Яан Тыниссон — (12 февраля 1931 — 19 июля 1932);
 Михкель Пунг — (19 июля — 21 октября 1932)
 Аугуст Рей — (21 октября 1933 — 18 мая 1933);
 Антс Пийп — (18 мая — 21 октября 1933);
 Юлиус Сельямаа — (21 октября 1933 — 1 апреля 1936);
 Карл Фридрих Акель — (1 апреля 1936 — 8 мая 1938);
 Карл Сельтер — (8 мая 1938 — 12 октября 1939);
 Антс Пийп — (12 октября 1939 — 21 июня 1940);
 Нигол Андресен — (21 июня — 21 июля 1940).

Министры иностранных дел Эстонии правительства в изгнании с 1944 по 1992 
 Аугуст Рей — (1944);
 Ханс Ребане — (1945—1949)
 Александер Варма — (1953 — 29 марта 1963);
 Аугуст Коерн — (1 марта 1964 — 3 июня 1982);
 Элмар Липпинг — (3 июня 1982 — 20 июня 1990);
 Олев Олеск — (20 июня 1990 — 15 сентября 1992).

Народные комиссары, министры иностранных дел ЭССР с 1944 по 1990 
 Ханс Круус — (1 февраля 1944—1950);
 Рудольф Оендорф — (1950 — 29 марта 1951);
 Алексей Мюрисепп — (29 марта 1951 — 12 октября 1961);
 Арнольд Грен — (1962 — 11 марта 1990);
 Леннарт Мери — (11 марта — 8 мая 1990).

Министры иностранных дел Эстонии с 1990 
 Леннарт Мери — (8 мая 1990 — 6 апреля 1992);
 Яан Манитски — (6 апреля — 21 октября 1992);
 Тривими Веллисте — (21 октября 1992 — 7 января 1994);
 Юри Луйк — (7 января 1994 — 17 апреля 1995);
 Рийво Синиярв — (17 апреля — 6 ноября 1995)
 Сийм Каллас — (6 ноября 1995 — 2 октября 1996);
 Тоомас Хендрик Ильвес — (2 октября 1996 — 14 октября 1998);
 Рауль Мяльк — (14 октября 1998 — 25 марта 1999);
 Тоомас Хендрик Ильвес — (25 марта 1999 — 28 января 2002);
 Кристийна Оюланд — (28 января 2002 — 11 февраля 2005);
 Йаак Яксерт — (11 февраля — 21 февраля 2005);
 Рейн Ланг — (21 февраля — 10 апреля 2005);
 Урмас Паэт — (12 апреля 2005 — 17 ноября 2014);
 Кейт Пентус-Розиманнус (17 ноября 2014 — 15 июля 2015);
 Юрген Лиги — (и. о. 15 июля 2015 — 16 июля 2015);
 Марина Кальюранд — (16 июля 2015 — 12 сентября 2016);
 Юрген Лиги — (12 сентября — 23 ноября 2016);
 Свен Миксер — (23 ноября 2016 — 29 апреля 2019);
 Урмас Рейнсалу — (29 апреля 2019 — 26 января 2021);
 Эва-Мария Лийметс (26 января 2021 — 3 июня 2022);
 Андрес Сутт (3 июня — 18 июля 2022);
 Урмас Рейнсалу — (с 18 июля 2022).

См.также 
 Список дипломатических миссий Эстонии
 Внешняя политика Эстонии

Примечания

Ссылки 
 Министры иностранных дел Эстонии
 Министерство иностранных дел Эстонской ССР

Государственное устройство Эстонии
Внешняя политика Эстонии

Эстония